Сан Педро Молинос има више значења:

 Општина Сан Педро Молинос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Молинос (Сан Педро Молинос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику